Kabinett Dreyer steht für folgende Regierungen von Rheinland-Pfalz:

 Kabinett Dreyer I (2013–2016)
 Kabinett Dreyer II (2016–2021)
 Kabinett Dreyer III (ab 2021)

Siehe auch:

 Kabinett Dreier